Ре́йнольдс () — англійське прізвище і похідний від нього топонім.

Прізвище 

 Альберт Рейнольдс (, ; 1932—2014) — ірландський політик, прем'єр-міністр Ірландії у 1992—1994 роках.
 Браян Рейнольдс (;  2001) — американський футболіст, захисник.
 Гілберт Вестакотт Рейнольдс (; 1895—1967) — південноафриканський ботанік, дослідник роду Алое.
 Деббі Рейнольдс (;  1932) — американська акторка та співачка.
 Джойс Рейнольдс (; 1918—2022) — британська антикознавиця та вчена.
 Джон Лоуренс Рейнольдс (;  1939) — канадський автор
 Джошуа Рейнольдс (; 1723—1792) — англійський живописець історичних полотен і портретист.
 Дін Рейнольдс (;  1963) — англійський снукерист.
 Еббі Рейнольдс (; ?) — прихильниця зміни клімату та сталого розвитку Нової Зеландії.
 Кім Рейнольдс (;  1959) — американський політик-республіканець.
 Мак Рейнольдс (; 1917—1983) — американський письменник-фантаст.
 Мартін Рейнольдс (;  1949) — британський легкоатлет.
 Осборн Рейнольдс (; 1842—1912) — англійський інженер і фізик.
 Раян Рейнольдс (;  1976) — канадський актор кіно та телебачення.
 Сандра Рейнольдс (;  1934) — колишня південноафриканська тенісистка.

Топонім

Рейнольдс — округ (графство) у штаті Міссурі
 Рейнольдс — місто, штат Джорджія
 Рейнольдс — місто, штат Індіана
 Рейнольдс — місто, штат Північна Дакота
 Рейнольдс — селище, штат Іллінойс
 Рейнольдс — селище, штат Небраска

Інше 
 12776 Рейнольдс (12776 Reynolds) — астероїд головного поясу, відкритий 12 серпня 1994 року.

Див. також 
 Reynolds

Англійські прізвища